Oberberg heißen folgende Orte:
 Oberberg (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberberg (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern
 Oberberg (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberberg (Illgau), Ortsteil der Gemeinde Illgau im Kanton Schwyz, Schweiz
 Oberberg (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach, Bayern
 Oberberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Oberberg (Oberreute), Ortsteil der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Oberberg (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Oberberg-Eisenstadt, Ortsteil von Eisenstadt, Burgenland
 Oberberg (Gemeinde Kleinmürbisch), Ortsteil der Gemeinde Kleinmürbisch, Bezirk Güssing, Burgenland
 Oberberg (Gemeinde Berg), Ortschaft von Berg im Drautal, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Oberberg (Gemeinde Filzmoos), Ort bei Filzmoos, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Oberberg (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Oberberg (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Oberberg (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Oberberg (Gemeinde Iselsberg-Stronach), Ortsteil von Iselsberg-Stronach, Osttirol
 Oberberg (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Oberberg (Wohlenschwil), Ortsteil der Gemeinde Wohlenschwil, Kanton Aargau, Schweiz

Oberberg heißen folgende Berge:
 Wachthubel (1415 m), Berg in den Berner Voralpen an der Grenze zum Kanton Luzern (auf alten Karten)
 Oberberg (Langenried), Berg (908 m) im bayerischen Alpenvorland bei Langenried, Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau, Bayern
 Oberberg (Mehlmeisel) (649 m), Berg im Fichtelgebirge nordöstlich von Mehlmeisel
 Oberberg (Marktredwitz) (634 m), Berg im Fichtelgebirge bei Marktredwitz

Oberberg heißen ferner:
 Klinikum Oberberg, Klinikgruppe
 Oberbergischer Kreis, Kurzform
 Schloss Oberberg, bei Gossau SG
 Burg Obernberg, Burganlage in Obernberg am Inn

Oberberg ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Oberberg (1888–?), deutscher Politiker (FDP)
 Igor Oberberg (1907–1996), russisch-deutscher Kameramann
 Ira Oberberg (* 1918), russisch-deutsche Filmeditorin

Siehe auch:
 Obenberg
 Oberbergla
 Oberer Berg
 Obernberg
 Overberg
 Oberburg
 Oberdorfberg